Tangled Up In Me é um single da cantora Skye Sweetnam, o segundo lançado a partir do álbum Noise From the Basement.

Singles de 2004